Орешковић је српско и хрватско презиме. Може се односити на:
 Антоније Орешковић (1829—1906), српски војник
 Божидар Орешковић (1942—2010), југословенски и хрватски филмски и позоришни глумац
 Владимир Бабшек-Орешковић (рођ. 1941), српски правник
 Дејан Орешковић (рођ. 1970), хрватски музичар
 Марко Орешковић (1896—1941), југословенски партизан
 Тихомир Орешковић (рођ. 1966), хрватски и канадски предузетник

Види такође 
 Орешковић, бивши назив Томиславци

Референце 

Хрватска презимена